Teme – rzeka w Wielkiej Brytanii
 Teme – rzeka w Nowej Zelandii